Mitchell Krueger era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno.

In finale Michael Mmoh ha sconfitto Dominik Koepfer con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Denis Kudla (semifinale)
  Jordan Thompson (semifinale)
  Stefan Kozlov (secondo turno, ritirato)
  Juan Pablo Ficovich (secondo turno)

  Facundo Mena (quarti di finale) 
  Aleksandar Vukic (primo turno) 
  Michael Mmoh (campione) 
  Dominik Koepfer (finale)

Qualificati 

  Henry Patten (primo turno)
  Ryan Harrison (secondo turno)
  Donald Young (primo turno)

  Cannon Kingsley (primo turno) 
  Garrett Johns (primo turno) 
  Daniil Glinka (primo turno)

Wildcard 

  Martin Damm (primo turno)
  Ryan Seggerman (primo turno)

  Braden Shick (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Cary Challenger 2022